Фольгосо-де-Каурель ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Луго в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кирога.  Занимает площадь 68,16 км². Население — 1196 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Города Луго
Муниципалитеты Луго